Nagari Koto Kaciak (Tanjung Raya), een plaats in Indonesië
Nagari Koto Kaciak (Bonjol), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing